Вузлівська сільська рада — , Львівська область, Радехівський район
 Вузлівська сільська рада — , Мінська область, Пуховицький район